Esistono due comuni francesi con questo nome

Gargas – Alta Garonna
Gargas – Vaucluse